Fabian har flere betydninger:
 Fabian (navn) – et drengenavn samt efternavn
 Fabian (sanger) (født 1943) – en amerikansk sanger og skuespiller
 Fabian (roman) – en roman fra 1931 af Erich Kästner
 Fabian (film) – en film fra 1979 af Wolf Gremm, baseret på romanen af Erich Kästner